Doebovets (district Doebrovski) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Doebovets (district Krasnogorski) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Doebovets (selsovjet Besedinski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Doebovets (selsovjet Polevskoi) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Doebovets (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Doebovets (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Doebovets (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Doebovets (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol